Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Jarnuszkiewicz – polski wojskowy
 Jerzy Jarnuszkiewicz – polski rzeźbiarz
 Jerzy Jarnuszkiewicz – polski inżynier rolnik, harcerz
 Marcin Jarnuszkiewicz – polski scenograf i reżyser